Afrika of een alternatieve spelling daarvan kan ook verwijzen naar: 

Geografie
Afrika, werelddeel of continent
Africa, provincie van het Romeinse Rijk
Afryka (Łódź), plaats in het Poolse district Opoczyński, woiwodschap Łódź

Cultuur
Afrika (computerspel), een computerspel
 Afrika (strip), een strip van Ana Miralles en Jean Dufaux in de Djinn-reeks
 Afrika (grafische roman), een stripalbum van tekenaar Hermann in de collectie Getekend
Africa (Petrarca), een 14e-eeuws gedicht van Francesco Petrarca
Africa (Miriam Makeba), een album van Miriam Makeba
Africa (Perpetuum Jazzile), een album van Perpetuum Jazzile
Africa (William Billings), een hymne van William Billings
Africa (single) , een nummer van de band Toto
Africa (Karl Wolf) , een nummer van Karl Wolf
Africa (Rose Laurens) , een nummer van de Franse zangeres Rose Laurens
Africa (Hall & Oates), een nummer van Hall & Oates, afkomstig van hun 1980 album Voices